

Cinema 
 Tuna – film del 2013 diretto da Bob Byington

Geografia
Tuna – area urbana della Svezia situata nel comune di Södertälje
Tuna – area urbana della Svezia situata nel comune di Vimmerby

Persone
Tamer Tuna – allenatore di calcio ed ex calciatore turco